Кристина Плишкова (; родилась 21 марта 1992 года в Лоуни, Чехословакия) — чешская теннисистка; победительница шести турниров WTA (из них один в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2010); бывшая четвёртая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Кристина — одна из двух дочерей Радека Плишка и Мартины Плишковой; её сестра-близнец Каролина тоже профессионально играет в теннис. В феврале 2022 года Кристина вышла замуж за словацкого футболистa Давидa Ганцко и в мае у них родился сын.

Чешка начала играть в теннис в четыре года. Лучшие удары — форхенд и подача.

Спортивная карьера 
Кристина Плишкова в возрасте 15 лет дебютировала в основных соревнованиях WTA-тура в мае 2007 года, сыграв на турнире в Праге. В мае 2010 года она выиграла первый титул из цикла ITF, взяв его в Куруме. В финале она встретилась со своей сестрой Каролиной и смогла её обыграть. Летом того же года Кристина выиграла Уимблдонский турнир на юниорском уровне. Через год она дебютировала на Уимблдоне уже на взрослом уровне, который стал для неё первым взрослым турниром из серии Большого шлема. В августе 2011 года совместно с сестрой Каролиной она победила на 100-тысячнике ITF в Ванкувере в парном разряде.

Первый матч на Больших шлемах она выиграла на Уимблдоне 2012 году, пройдя во второй раунд. Также она выступила в том сезоне и на Открытом чемпионате США. В конце января 2013 года чешская теннисистка впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга. В июле сёстры Плишковы вышли в парный финал на грунтовом турнире в Палермо. Первого совместного титула WTA им удалось добиться в октябре 2013 года, когда они выиграли парные соревнования в Линце. Через неделю Каролина победила на 50-тысячнике ITF в Лиможе. В июне 2014 года она выиграла 75-тысячник ITF на траве в Ноттингеме. В июле она вновь берёт парный трофей WTA в команде с сестрой Каролиной на турнире в Бадгастайне. В сентябре Плишковы выиграли парный приз на турнире в Гонконге.

В мае 2015 года Кристина сделала победный дубль (выиграла в одиночном и парном разряде) на 50-тысячнике ITF в Фукуоке. В том сезоне на Уимблдонском турнире она впервые вышла в третий раунд турнира Большого шлема. В феврале 2016 года Плишкова выиграла ещё один 50-тысячник ITF, взяв трофей в австрийском Кройцлингене. В марте на турнире серии Премьер в Майами она одержала первую в карьере победу над представительницей Топ-10, переиграв во втором раунде № 10 в мире Белинду Бенчич. В сентябре она смогла завоевать главный приз турнира младшей серии WTA 125 в Даляне. Через три недели после этого Кристина выиграла свой первый одиночный титул WTA. У неё получилось выиграть на турнире в Ташкенте, где в решающем матче она обыграла японку Нао Хибино со счётом 6-3, 2-6, 6-3.

Сезон 2017 года Кристина Плишкова начала с выхода в четвертьфинал в Шэньчжэне. На Открытом чемпионате Австралии она впервые прошла в третий раунд. В апреле чешка вышла в четвертьфинал в Биле и впервые сыграла за сборную Чехии в розыгрыше Кубка Федерации. На турнире в Праге в мае Кристине удалось пройти в финал. В борьбе за чемпионский титул она проигрывает Моне Бартель — 6-2, 5-7, 2-6. На турнире в Страсбурге она вышла в четвертьфинал, а в июне на турнире на Мальорке. В июле она достигла 35-го места в рейтинге.

В 2018 году Кристина стартует с выхода в четвертьфинал в Шэньчжэне. В первом раунде тех соревнований она смогла победить седьмую ракетку мира Елену Остапенко.

2 марта 2019 года Кристина в паре с россиянкой выиграла парный разряд на турнире Oracle Challenger Series Indian Wells.

В апреле 2019 года Плишкова принимала участие на турнире в Лугано, где дошла до полуфинала, но проиграла теннисистке из Польши Иге Свёнтек в двух сетах практически всухую: 6-0, 6-1.

В июне 2019 года Кристина участвовала в Открытом чемпионате Франции, где проиграла в первом же раунде американке Лорен Дэвис со счётом 6-2, 6-4 и выбыла из турнирной сетки.

На Чемпионате Росмалена проиграла в 1/16 финала, уступив украинской теннисистке Лесе Цуренко.

19 июня обыграла сестру Каролину в 1/8 финала в рамках турнира в Бирмингеме, пройдя в 1/4, где уступила своей соотечественнице Барборе Стрыцовой 2:6, 4:6.

В первом раунде Уимблдонского турнира Кристина проиграла Кайе Юван со счётом 4:6, 6:2, 4:6. Сестра-близнец Каролина прошла дальше.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла во втором раунде Элизе Мертенс в двух сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (18)

Победы (10) 

** Призовой фонд до 2017 года.

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (5)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (15)

Победы (10)

Поражения (5)

История личных встреч

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт сестёр Плишковых

 
 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Чехии
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек